Rathangan – cittadina nella contea di Kildare in Irlanda
Rathangan – cittadina nella contea di Wexford in Irlanda